Galateo ist der Name folgender Personen:

 Marco Galateo (* 1979), italienischer Politiker
 Galateo, Beiname von Antonio De Ferrariis in der Accademia Pontaniana

Galateo steht für:
 Kurztitel des bekannten Erziehungstraktats des Monsignore Giovanni Della Casa